

Cinema 
 The Green Book: Guide to Freedom – film documentario del 2019 diretto da Yoruba Richen

Letteratura ed editoria 
 The Green Book o BBC Policy Policy – guida ai programmi per scrittori e produttori della BBC
 The Green Book – manuale di addestramento dell'esercito repubblicano irlandese
 The Green Book: A Guide to Members' Allowances – documento della Camera dei comuni del Regno Unito
 The Green Book – libro per bambini di Jill Paton Walsh
 The Negro Motorist Green Book – guida di viaggio dell'epoca della segregazione del 1936-1966 pubblicata da Victor H. Green
 The Green Book – pubblicazione sorella di The Red Book, ora rivista Redbook
 The Green Book Magazine – rivista femminile all'inizio del XX secolo
The Green Book – libro di Muʿammar Gheddafi del 1975 in cui il leader libico espone la sua visione della democrazia e dell'economia.

Musica 
 The Green Book – album del 2003 di Twiztid

Teatro 
 The Green Book – opera teatrale di Will Scheffer

Pagine correlate 
 Green Book